Friedersdorf – frazione della città tedesca di Großbreitenbach
 Friedersdorf – frazione della città tedesca di Sonnewalde
 Friedersdorf – frazione del comune tedesco di Heidesee
 Friedersdorf – frazione del comune tedesco di Muldestausee
 Friedersdorf – frazione del comune tedesco di Rückersdorf
 Friedersdorf – frazione del comune tedesco di Vierlinden
 Mark Friedersdorf – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)